Kick-Ass 2 (komiks)
 Kick-Ass 2 (film)

Zobacz też 
 Kick-Ass